Боги — надприродні безсмертні сутності

Боги — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства